Биссет () — шотландская фамилия. Известные носители:
 Биссет, Жаклин (род. 1944) — американская киноактриса.
 Биссет, Дональд (1910—1995) — английский детский писатель, художник, киноактер и театральный режиссёр.

См. также